Максим Дмитриевич Мельничук () — украинский политик и учёный, председатель Киевской областной государственной администрации (3 февраля 2016 — 9 сентября 2016 года). Вице-президент Национальной академии аграрных наук Украины, доктор биологических наук, академик Национальной академии аграрных наук Украины, профессор, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, лауреат премии Украинский академии аграрных наук «За выдающиеся достижения в аграрной науке».

Биография 
Максим Дмитриевич Мельничук родился 6 апреля 1973 года в Киеве.

В 1989 году окончил среднюю школу. В 1994 году М. Мельничук окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, биологический факультет. В 1997 году защитил кандидатскую диссертацию и получил научную степень кандидата биологических наук по специальности «Вирусология». В 1999 году окончил магистратуру Национального аграрного университета Украины, на факультете защиты растений. С 2001 по 2004 год занимал должности доцента. С 2003 по 2004 год был деканом факультета защиты растений и биотехнологий НАУ. В 2006 году М. Мельничук защитил докторскую диссертацию в Институте микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины. С ноября 2007 стал проректором по научной и инновационной деятельности. Также в 2007 году избран членом-корреспондентом Украинской Академии аграрных наук (УААН, сейчас НААН Украины) по специальности «Биотехнология в растениеводстве». С августа 2014 был избран на должность вице-президента НААН.

3 февраля 2016 Максим Мельничук был назначен председателем Киевской областной государственной администрации. Назначение Мельничука на должность губернатора Киевской области лоббировал «скандально известный застройщик», экс-нардеп от Партии регионов Вадим Столар. 6 сентября Мельничук написал заявление об отставке по собственному желанию. 9 сентября 2016 освобожден от этой должности в связи с подозрением в совершении коррупционного преступления. 10 сентября 2016 года супруга уже бывшего главы Киевской ОГА Максима Мельничука заявила о его исчезновении. В доме Мельничука провели обыски (когда там никого не было), а понятых привезли с собой. Против М. Мельничука уголовное дело открыто не было. 14 сентября Генеральная прокуратура Украины допросила Максима Мельничука в качестве свидетеля.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени;
 Почётная грамота Министерства образования и науки «За активное участие в разработке государственных стандартов высшего образования Украины»;
 Почетная грамота Министерства аграрной политики от 17.11.2002 года;
 Почетная грамота Кабинета министров от 30.01.2004 года, почётная грамота Министерства по делам семьи, молодёжи и спорта от 19.11.2005 года;
 Почётная грамота Верховной Рады «За особые заслуги перед украинским народом» № 1594 от 02.12.2005 года;
 Диплом лауреата Государственной премии Украины в области науки и техники (Указ президента Украины от 19.12.2005 года);
 «Знак Почёта»;
 Почётная грамота Минобороны 23.02.2007 года;
 Медаль «За сотрудничество с внутренними войсками МВД Украины» (2009);
 Диплом лауреата премии Украинской академии аграрных наук «За выдающиеся достижения в аграрной науке» (постановление Президиума Украинской академии аграрных наук (2010);
 Почётная награда НААН (2014).

Семья 
 Жена — Алина Валерьевна Мельничук (1983 года рождения) — зам. гендиректора ВЭД ЗАО «Фирма „Калина“».
 Сыновья — Дмитрий (2002 г. р.), Владимир (2005 г. р.)
 Дочь — Елизавета (2008 г. р.).

Примечания

Ссылки 
 Политрада

Председатели Киевской областной государственной администрации
Кандидаты на пост городского головы Киева (2015)